Укту́сские го́ры — горный массив Среднего Урала в Чкаловском районе Екатеринбурга (Россия). Широко используется населением г. Екатеринбурга как место активного отдыха — в лесопарках проложены лыжные трассы, имеется лыжероллерная трасса, стрельбища. Окраины лесопарков и просеки ЛЭП используются как сады. На территории расположен жилой район Уктус.

Описание 
Горы возвышаются над долиной реки Исеть, расположенной к востоку, и реки Патрушиха — к западу. Простираются с севера на юг на 15 км и с запада на восток — на 10 км. На северной вершине (высота 322,2 м над уровнем моря) расположен спорткомплекс «Уктус». К югу горы повышаются, достигая в районе Рудного высоты 385,2 м (гора Татищева) (Массив находится в 8-10 километрах к Югу от У. и лишь в ряде источников указывается принадлежащей к данному горному массиву). Затем местность понижается в южном направлении до 340—350 м, постепенно переходя в широкую долину реки Арамилки.

Горы сложены массивно-кристаллическим породами габбро, перидотитами, дунитами, по склонам и вершинам сопок выходящими на поверхность. Горы сильно расчленены логами и лощинами, но постоянных водостоков нет. Горы расположены в пределах Уктусского лесничества, к которому относятся Уктусский, Нижнеисетский и Южный лесопарки. Естественная растительность этих лесопарков представлена сосновыми, преимущественно разнотравными, лесами южной тайги. Особенность лесопарков — наличие в них небольших участков горных степей и остепнённость сосновых боров (так называемые Уктусские горные степи).

Впервые горы описаны Э. К. Гофманом, посетившим их в 1855 и 1859 годах, он же дал им название.

В конце XIX века горы детально изучались В. А. Рожковым, в советское время — И. Ф. Токаревым и геологом Д. Б. Безманом, в последней трети XX века — профессором УрГПУ В. И. Прокаевым.

Государственный запас никелевой руды. Разработка отложена специальным постановлением правительства Свердловской области.

О горнолыжном комплексе 

Единственный горнолыжный комплекс, находящийся в черте города Екатеринбурга. Комплекс располагается на территории 424 гектара, среди вековых сосен, средний возраст которых 104 года.

Спортивный комплекс «Уктус» — это:
 четыре горнолыжные трассы и сноупарк;
 оздоровительный комплекс «Уктусские бани»;
 кафе, парковка.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Архипова Н. П. УКТУССКИЕ ГОРЫ // Энциклопедия Екатеринбурга [Электрон. ресурс]: электронная энциклопедия. — Электрон. дан. и прогр. — Екатеринбург. ИИиА УрО РАН, год не указан. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Горнолыжные курорты Свердловской области
Горные хребты Урала
Горные хребты Свердловской области
Горы Екатеринбурга
Исторические местности Екатеринбурга